Willem van der Feltz (1882-1967) – parlementariër van de Eerste en Tweede kamer (1882-1967)
 Willem van der Feltz (1940-2013) – burgemeester van onder andere Breukelen van het CDA (1940-2013)